Schmitz-Morkramer ist der Familienname folgender Personen:
* Carl Schmitz-Morkramer (1905–1974), deutscher Jurist und Bankmanager
 Gerd Schmitz-Morkramer (1937–2022), deutscher Banker und Aufsichtsratsvorsitzender